|-
| (55101) 2001 QW137||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55102) 2001 QX137||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55103) 2001 QE138||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55104) 2001 QU138||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55105) 2001 QN139||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55106) 2001 QR141||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55107) 2001 QS141||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 55108 Бімюллер (Beamueller)||||24 серпня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (55109) 2001 QL145||||24 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (55110) 2001 QF146||||25 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (55111) 2001 QD152||||26 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 55112 Маріанжела (Mariangela)||||28 серпня 2001||Обсерваторія П'єра||Хоан Ґарро
|-
| (55113) 2001 QD158||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55114) 2001 QD160||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55115) 2001 QQ162||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55116) 2001 QU165||||24 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55117) 2001 QW165||||24 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55118) 2001 QC166||||24 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55119) 2001 QM167||||24 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55120) 2001 QP168||||25 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55121) 2001 QU168||||26 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55122) 2001 QW169||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55123) 2001 QL170||||23 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55124) 2001 QU170||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55125) 2001 QD173||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55126) 2001 QQ174||||27 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55127) 2001 QZ174||||21 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (55128) 2001 QH177||||21 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55129) 2001 QZ177||||26 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55130) 2001 QR179||||25 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55131) 2001 QY180||||29 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55132) 2001 QB182||||30 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55133) 2001 QL182||||29 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55134) 2001 QM183||||25 серпня 2001||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (55135) 2001 QP183||||28 серпня 2001||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (55136) 2001 QD185||||21 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55137) 2001 QK185||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55138) 2001 QL185||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55139) 2001 QQ190||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55140) 2001 QC193||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55141) 2001 QP193||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55142) 2001 QD194||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55143) 2001 QS195||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55144) 2001 QK198||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55145) 2001 QE199||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55146) 2001 QO199||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55147) 2001 QT199||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55148) 2001 QE200||||22 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55149) 2001 QD202||||23 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (55150) 2001 QQ202||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55151) 2001 QE214||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55152) 2001 QN218||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55153) 2001 QZ218||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55154) 2001 QD220||||23 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55155) 2001 QV220||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55156) 2001 QX222||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55157) 2001 QV227||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55158) 2001 QS230||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55159) 2001 QW234||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55160) 2001 QT236||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55161) 2001 QB238||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55162) 2001 QT238||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55163) 2001 QV238||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55164) 2001 QU239||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55165) 2001 QC242||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55166) 2001 QV243||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55167) 2001 QY243||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55168) 2001 QK250||||24 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55169) 2001 QQ252||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55170) 2001 QU255||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55171) 2001 QO256||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55172) 2001 QY257||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55173) 2001 QZ257||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55174) 2001 QW258||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55175) 2001 QN261||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55176) 2001 QD262||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55177) 2001 QM263||||25 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55178) 2001 QF265||||26 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55179) 2001 QT276||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55180) 2001 QW279||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55181) 2001 QD280||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55182) 2001 QB282||||19 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55183) 2001 QK284||||18 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55184) 2001 QX286||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55185) 2001 QB287||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55186) 2001 QQ289||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55187) 2001 QX290||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55188) 2001 QF292||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55189) 2001 QW294||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55190) 2001 QC297||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55191) 2001 QG297||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55192) 2001 RN2||||8 вересня 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (55193) 2001 RH4||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55194) 2001 RP11||||10 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55195) 2001 RC13||||9 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 55196 Marchini||||11 вересня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні, Лучано Тезі
|-
| (55197) 2001 RN17||||11 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55198) 2001 RV18||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55199) 2001 RG19||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55200) 2001 RO19||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

55100